Bretscher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bretscher (* 1963), Schweizer Politiker
 Daniel Bretscher (* 1984), US-amerikanischer Triathlet
 Egon Bretscher (1901–1973), Schweizer Kernphysiker
 Karl Bretscher (1883–1966), Schweizer Elektroingenieur und Manager
 Marco Bretscher-Coschignano (* 1988), deutscher Schauspieler
 Otto Bretscher (1911–2000), Schweizer Politiker (BGB/SVP)
 Robert Bretscher (* 1953); Schweizer Turner
 Willy Bretscher (1897–1992), Schweizer Journalist

Siehe auch:
 Bratcher